Mandić ist der Familienname folgender Personen:
 Andrija Mandić (* 1965), montenegrinischer Politiker
 Ante Mandić (1881–1959), Politiker und Mitglied der Regentschaft Jugoslawiens
 David Mandić (* 1997), kroatischer Handballspieler
 Dominik Mandić (1889–1973), bosnisch-herzegowinischer Franziskaner, kroatischer Historiker und Politiker
 Dubravko Mandic (* 1980), deutscher rechtsradikaler Politiker (AfD) und Rechtsanwalt
 Dušan Mandić (* 1994), serbischer Wasserballspieler
 Igor Mandić (* 1939), kroatischer Schriftsteller
 Igor Mandić (* 1991), bosnisch-herzegowinischer Handballspieler
 Josip Mandić (1883–1959), kroatischer Komponist, Bruder von Ante Mandić
 Leopold Mandić (1866–1942), heiliger Priester des Kapuzinerordens
 Marko Mandić (* 1974), slowenischer Schauspieler
 Matko Mandić (1849–1915), Politiker, Geistlicher und Publizist
 Mihajlo Mandić (* 2000), serbischer Leichtathlet 
 Mijo Mandić (1857–1945), Publizist und Schriftsteller der Bunjevci
 Milica Mandić (* 1991), serbische Taekwondoin
 Nikola Mandić (1869–1945), kroatischer Politiker, Ministerpräsident des "Unabhängigen Staates Kroatien"
 Nikolaj Mandić (Petar Mandić; 1840–1907), serbisch-orthodoxer Theologe, Metropolit von Zvornik-Tuzla und Dabar-Bosnien
 Oliver Mandić (* 1953), serbischer Musiker, Komponist und Produzent
 Ratko Mandić (* 1992), serbischer Fußballspieler
 Staniša Mandić (* 1995), serbischer Fußballspieler